układ słoneczny
 układ planetarny
 układ gwiazd (układ gwiezdny)